Respectable est un adjectif signifiant 'qui mérite ou incite le respect'.

Respectable peut aussi faire référence à :

Musique

Groupes 

 Les Respectables, un groupe musical québécois

Chansons 
 Respectable, une chanson des Rolling Stones (1978),
 , une chanson de Mel & Kim (1987),
 Respectable, une chanson de The Isley Brothers (1960),
 Respectable, une chanson de Don McLean issu de son album Tapestry (1970).

Télévision 
 , série britannique (2006)

Voir aussi 

 Respect (homonymie)